Personen
 Elisabeth Brock-Sulzer (1903-1981), Zwitserse journaliste, onderwijzeres en vertaalster
 Johann Heinrich Sulzer (1735-1813), Zwitsers entomoloog
 Johann Jakob Sulzer (1821-1897), Zwitsers politicus
Overige
 Sulzer AG, Zwitsers industrieel bedrijf
 Sulzer (tractormerk), Duits tractormerk

Zwitserse achternaam